Devilman, anime e manga di Gō Nagai
Devilman, film tratto dall'opera di Nagai